

Amerikai Egyesült Államok 
Brookfield (Connecticut)
Brookfield (Illinois)
Brookfield (Massachusetts)
Brookfield (Missouri)
Brookfield (New Hampshire)
Brookfield (New York)
Brookfield (Ohio)
Brookfield (Vermont)
Brookfield (Washington)
Brookfield (Wisconsin)

Ausztrália 
Brookfield (Queensland)
Brookfield (Victoria)

Egyesült Királyság 
Brookfield (Derbyshire)
Brookfield (Preston)
Brookfield (Middlesbrough)
Brookfield, (Renfrewshire)

Kanada 
Brookfield (Új-Skócia)
Brookfield (Új-Fundland és Labrador)

Új-Zéland 
Brookfield (Új-Zéland)